Reconhecida como uma das melhores revistas sobre futebol do mundo, desde 1982 entrega o prémio de Melhor jogador do ano. O prémio de melhor jogador é um dos três mais reconhecidos do mundo, junto com a Bola de ouro da revista France Football e o prémio de melhor jogador do mundo pela FIFA.

 Futebolistas do ano:

 4.Fernando Chalana     Benfica
 5.Jean Tigana          Bordeaux
 6.Morten Olsen          Anderlecht
 7.Renato Portaluppi    Grêmio
 8.Paolo Rossi           Juventus
 9.Graeme Souness       Liverpool
10.Bryan Robson          Manchester United

Ver também 
World Soccer Prémios - Futebolista do ano 1982
World Soccer Prémios - Futebolista do ano 1983

Ligações externas 
 
    Jogador do ano em ogol.com.br
 Futebolistas do ano "World Soccer" 1984

Prémios de futebol do Reino Unido